The Doors může být:

 The Doors – rocková skupina 60. let
 The Doors (album) – debutové album The Doors
 The Doors (film) – film Olivera Stonea o The Doors